Molekulska formula -{C6H4ClNO2}- se može odnositi na:

 2-Nitrohlorobenzen
 3-Nitrohlorobenzen
 4-Nitrohlorobenzen